Дми́тровський міський округ () — муніципальне утворення на півночі Московської області Росії.

Адміністративний центр — місто Дмитров.

Історія 
23 листопада 2010 року до складу міського округу було передане селище Новонекрасовський Митищинського міського округу.

2011 року присілок Раково був переданий до складу Солнечногорського міського округу.

Населення 
Населення округу становить 166591 особа (2019; 151477 у 2010, 149830 у 2002).

Склад

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Дмитровського міського округу 

Міські округи Московської області
Дмитровський міський округ